OCF steht für:

 One-component foam, Einkomponentenschaum (Montageschaum)
Open Connectivity Foundation, Industriegruppe für das Internet der Dinge
 Open Container Format, Datenformat für E-Books, siehe EPUB #OEBPS Container Format Open
 Operating Cash Flow, eine betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Flughafen Ocala, IATA-Code für den Flughafen Ocala, Florida

*.ocf steht für:
 Oberon code file, Dateiernamensweiterung für ausführbare Dateien in Component Pascal, nach Oberon (Programmiersprache)

Abkürzung